

Форест — місто, штат Міссісіпі
 Форест — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Форест — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Форест — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Форест — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Форест — селище, штат Луїзіана
 Форест — селище, штат Огайо
 Форест — переписна місцевість, штат Вірджинія